Mathias Witter (ur. ) – niemiecki skoczek narciarski, drużynowy mistrz świata juniorów w 1995, drużynowy wicemistrz Niemiec w 1998.

2 marca 1995 w Gällivare zdobył tytuł mistrza świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Michaelem Schreiberem, Michaelem Uhrmannem i Alexandrem Herrem. Na 90-metrowym obiekcie Witter skoczył 75 i 87,5 metra. Za skoki uzyskał notę 193 punktów.

Ponadto startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zajął w sezonie 1996/1997, kiedy był 31. z dorobkiem 298 punktów. W 1995 zajął 55. miejsce w końcowej klasyfikacji Letniego Grand Prix.

W 1998 zdobył srebrny medal mistrzostw Niemiec w drużynie. W skład jego zespołu (Badenia-Wirtembergia II) weszli także Benjamin Hauber, Christof Duffner i Alexander Herr. Zwycięzcą zawodów został natomiast pierwszy zespół Badenii-Wirtembergii (Hansjörg Jäkle, Martin Schmitt, Dieter Thoma, Sven Hannawald).

27 lutego 1993 dwukrotnie poprawiał rekord 70-metrowej skoczni Brockenweg w Braunlage. Najpierw uzyskał odległość 73,5 metra i o pół metra poprawił rekord Andreasa Hipfa. Następnie skoczył 74 metry. Jeszcze tego samego dnia wynik Wittera poprawił Jörg Büttner, skacząc 75 metrów.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w XX wieku